Santa Maria dos Olivais è un toponimo portoghese che può riferirsi a:

 Santa Maria dos Olivais, freguesia del comune di Lisbona, Portogallo
 Santa Maria dos Olivais, freguesia del comune di Tomar, Portogallo